Buschhoff ist der Name von:

 Walter Buschhoff (1923–2010), deutscher Schauspieler
 Willy Buschhoff (1888–~1943), deutscher Theaterschauspieler